Miejscowości w USA:
 Geddes – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Geddes – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Geddes (ang. Geddes Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga